„Успех“ () е бразилска теленовела, продуцирана и излъчена от TV Globo през 2019 г.

С участието на Граци Масафера, Антонио Фагундес, Ромуло Естрела, Давид Джуниър, Ингрид Гимараеш и Фабиула Насименто.

Сюжет 
Палома е шивачка, която е отгледала трите си деца сама: Алис, Габриела и Питър. Палома създава костюмите за Unidos de Bom Sucesso, училище по самба. Светът й се преобръща с главата надолу, когато получава грешни резултати от теста, които потвърждават, че й остават само шест месеца живот, което я кара да прави всичко, за което никога не е имала смелостта, включително да спи с непознат Маркос, който се влюбва в нея . След като открива, че е получила грешни резултати от теста, Палома решава да се срещне с мъжа, който има шест месеца живот и попада на Алберто, милионер, който никога не е оценявал семейството си. Въпреки противоположните личности, двамата създават приятелство, което ги отвежда на откривателно пътешествие: тя през книгите, а той през удоволствията от живота и сънните чувства, включително преживяване на любовта от миналото с Вера.

Актьори

Специални участия

Премиера 
Премиерата на Успех е на 29 юли 2019 г. по TV Globo.

В България 
В България теленовелата започва на 19 април 2021 г. по bTV Lady и завършва на 1 октомври. На 13 юни 2022 г. започва повторение и свършва на 25 ноември. Дублажът е на Саунд Сити Студио. Екипът се състои от:

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 

Бразилски теленовели
Теленовели на ТВ Глобо